Delhi kan syfta på:

Geografi

Indien 

 Delhi, delstatshuvudstad, National Capital Territory of Delhi, North Delhi, 
 National Capital Territory of Delhi, delstat,

Kanada 

 Delhi (ort i Kanada), Ontario,

USA 

 Delhi, Louisiana, ort, Richland Parish, 
 Delhi, Iowa, ort, Delaware County, 
 Delhi (kommun), New York , kommun (town) i Delaware County, New York
 Delhi (ort), New York, ort (village) i Delaware County, New York
 Delhi, Kalifornien, ort, Merced County,

Se även
 Delhi, New York